Schwindt ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Schwindt  (1940–1992), finnischer Jazzmusiker
 Hanns Schwindt (1921–1989), deutscher Manager
 Ingmar Schwindt (* 1977), deutscher Pianist
 Jürgen Paul Schwindt (* 1961), deutscher Altphilologe
 Nicole Schwindt (* 1957), deutsche Musikwissenschaftlerin 
 Peter Schwindt (* 1964), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Rainer Schwindt (* 1965), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Rainer Manfred Schwindt (* 1954), deutscher Mathematiker
 Walter Schwindt (1902–1969), deutscher Bauarbeiter und Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Schwind